Gorch Fock kan syfta på:

Personer
 Gorch Fock – pseudonymen för den tyske författaren Johann Wilhelm Kinau (1880–1916)

Fartyg
 Gorch Fock (1933) – tyskt skolfartyg, sjösatt 1933
 Gorch Fock (1958) – tyskt skolfartyg, sjösatt 1958